La Route nationale 33 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 33 en Argentine ;
 Route nationale 33 en Belgique ;
 Route nationale 33 au Congo-Kinshasa ;
 Route nationale 33 en Estonie ;
 Route nationale 33 en France ;
 Route nationale 33 en Guinée ;
 Route nationale 33 au Luxembourg :
 Route nationale 33 à Madagascar.

Voir aussi